Joffe je priimek več oseb:
 Zelik Aronovič Joffe, sovjetski general
 Mihail Fadejevič Joffe, sovjetski general
 Abraham Fjodorovič Joffe, ruski fizik